Duńska 1. division w piłce nożnej (1961) był 49. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna Aarhus GF. Nowym mistrzem Danii został zespół Esbjerg fB.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii